Cornelis Wijdenes Spaans (1839-1925), Nederlands burgemeester 
 Cornelis Wijdenes Spaans (1869-1943), Nederlands dijkgraaf en burgemeester